Ри́чард Э. Грант (, при рождении Ри́чард Грант Э́стерхёйсен (); род. 5 мая 1957) — британский актёр свазилендского происхождения, получивший известность в Великобритании после дебюта в комедии «Уитнэйл и я» и ролей в таких фильмах, как «Чернокнижник», «Генри и Джун», «Дракула Брэма Стокера» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Ранние годы 
Ричард родился в семье африканеров в Мбабане; переселившись в Великобританию, он поменял фамилию на Грант. Его отец — Генрих Эстерхёйсен занимал пост колониального министра образования в администрации британского протектората Свазиленда, мать — учительница балета, родом из ЮАР. Учился в школе , затем изучал английский язык и драматургию в Кейптаунском университете.

Карьера 
Ричард Грант был членом труппы кейптаунского , в 1982 году окончательно перебрался в Лондон.

В 2005 году снял автобиографический фильм о своём детстве и родителях по собственному сценарию — «Вау-Вау», в главных ролях выступили Габриэл Бирн, Миранда Ричардсон, Эмили Уотсон и Джули Уолтерс.

22 января 2019 года Грант был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Сможете ли вы меня простить?».

Личная жизнь 
В 1986 году Грант женился на учительнице пения Джоан Вашингтон. У пары двое детей: пасынок Том и дочь Оливия. 2 сентября 2021 года Грант овдовел.

У Гранта необычная форма аллергии на спиртное: в его крови отсутствуют энзимы для усвоения алкоголя. Если же он его всё-таки принимает, то первые 10 минут чувствует себя хорошо, а затем ему целые сутки ужасно плохо.

Грант является фанатом Барбры Стрейзанд и однажды отправился в тур по достопримечательностям Нью-Йорка, напрямую связанным с её биографией.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Кейптаунского университета
Киноактёры Великобритании